Онора Сильвия О’Нил (; род. 23 августа 1941) — британский философ и член палаты лордов.

Дочь Кона О’Нилл. Училась в Германии и в Школе святого Павла для девочек в Лондоне, затем поступила в Оксфордский университет (Сомервиль-колледж), где изучала философию, психологию и физиологию. Докторскую степень получила в Гарвардском университете, где её руководителем был Джон Ролз. В 1970-е годы преподавала в Барнард-колледж при Колумбийском университете в Нью-Йорке. В 1977 году вернулась в Великобританию и начала преподавать в Эссекском университете. В 1992 году с должности профессора философии перешла на пост главы Ньюнхем-колледжа в Кембриджском университете .

Является почетным профессором философии в Кембриджском университете. С 2005 по 2009 была президентом Британской академии, с 1998 по 2010 — председателем Фонда Наффилда. В 2003, стала первым президентом президентом Британской философской ассоциации (БФА). В 2013 году Амстердамский университет выбрал её в качестве обладателя «места Спинозы» (The Spinoza Chair). До октября 2006 года О’Нейл оставалась директором Ньюнхем-колледже. До апреля 2016 года работала в Комиссии равенства и прав человека. За свою деятельность удостоена множества наград и премий, включая миллион долларов Премии Берггрюна.

Философия 
О’Нил много работ посвятила политической философии и этике, международному правосудию, биоэтике и философии Иммануила Канта.

О’Нил отстаивала и использовала в своих работах конструктивистскую интерпретацию кантовской этики, в большой степени под влиянием (при одновременном критическом отношеним) работ Джона Ролза, подчеркивая важность доверия, согласия и уважения автономии в справедливом обществе. Доверию посвящены многие работы О’Нил, в них она отмечала, что «люди часто полагаются на тех же людей, которым, по их утверждению, не доверяют» и прелагая «дать свободу специалистам и общественным службам служить обществу… добиваться более разумных форм отчетности… [и] переосмыслить медиа-культуру, в которой распространение подозрений стало установившейся практикой».

Награды и премии 
О’Нил была президентом Аристотелевского общества (1988—1989), членом Комитета по этичному обращению с животными (1990—1994), председателем Наффилдского совета по биоэтике (1996—1998), членом, а затем исполняющим обязанности председателя Консултационной комиссии по генетике человека (1996—1999), член комитета по пересмотру устава Би-би-си. С 1997 года — председатель Фонда Наффилда, с 2002 года — попечитель фонда Sense About Science. Также является попечителем Фонда Дитчли и Gates Cambridge Trust. С 2005 по 2009 год занимала пост президента Британской академии. Входит в Консультативный совет по инициативам в глобальном здравоохранении — негосударственную организацию, создана для выбора направлений работы Health Impact Fund.

В 1999 году получила пожизненный титул баронессы О’Нил Бенгрейвской, Брейда в графстве Антрим. В 2007 году избрана почетным членом Королевского общества. Является иностранным почётным членом Американской академии искусств и наук (1993) и Австрийской академии наук (2002), иностранным членом Американского философского общества (2003), достопочтенным членом Королевской ирландской академии (2003), иностранным членом Леополдины (2004) и Норвежской академии наук (2006), членом Академии медицинских наук. Избрана в члены Гастингс-центра, независимой научно-исследовательского учреждения в области биоэтики. В 2004 году награждена почетной докторской степенью Батским университетом. Также с 2009 года является почётным старшим членом Школы перспективных исследований Лондонского университета.

Звания почётного доктора присвоены О’Нил также Университетом Хериота-Уатт (2007) и Гарвардским университетом (2010).

С 2013 по 2016 год возглавляла Комиссию равенства и прав человека.

За вклад в философию и службу обществу в 2014 году включена в Орден Кавалеров Почёта.

В 2014 году О’Нил награждена немецким орденом Pour le Mérite.

В сентябре 2015 года, во время XII пятилетней международной кантовской конференции в Вене получила престижную премию Kant-Preis от Fritz Thyssen Stiftung за научные работы в области практической и политической философии Иммануила Канта.

В феврале 2016 года награжден рыцарским командорским крестом ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» за выдающийся вклад в морально-этические осмысление доверия, подотчетности в общественной жизни, справедливости и добродетели.

Является президентом Общества прикладной философии, основанного в 1982 году с целью развития философских исследований, имеющих непосредственное отношение к вопросам, представляющим практический интерес.

В 2017 году удостоена норвежской Премии Хольберга за выдающийся вклад в исследования в области искусства и гуманитарных наук «за роль в этической и политической философии». В том же году удостоена Премии Берггрюна.

Библиография

Книги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 {{cite book |author=O'Neill, Onora |authorlink= |authormask= |title=Rethinking Informed Consent in Bioethics |publisher=Cambridge University Press |year=2007}} (with Neil Manson)
 
 

 Избранные статьи 
 . — «.».
 . — «.».
 . — «.».
 See also'': . — «.».

Ссылки 

Пожизненные пэры
Философы XX века
Философы XXI века
Философы Великобритании
Члены Ирландской королевской академии
Члены-корреспонденты Австрийской академии наук
Члены Американского философского общества
Члены Норвежской академии наук
Члены Центра Гастингса
Политические философы
Президенты Британской академии
Женщины-философы Великобритании
Мастера Ньюнэм-колледжа (Кембридж)
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Антверпенского университета
Выпускники Гарвардского университета
Кавалеры ордена Pour le Mérite (гражданский класс)